International Powerlifting Federation (nome em inglês)
 Ipf (monte)
 Igreja Presbiteriana de Fortaleza

Desambiguações de siglas